Klein Woltersdorf ist der Name folgender Orte:

 Klein Woltersdorf (Groß Pankow), Gemeindeteil von Groß Pankow, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Klein Woltersdorf (Barnekow), Ortsteil von Barnekow, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern